ISO 3166-2:ME is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Montenegro. 

De gegevens werden tot op 26 maart 2018 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 23 gemeenten - opština () / municipality (en) / municipalité (fr) - gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat ME voor Montenegro, het tweede gedeelte is een tweecijferig nummer.

Codes

Zie ook 
 Lijst van Montenegrijnse gemeenten
 ISO 3166-2:CS, de voorganger van de set van codes voor de unie Servië en Montenegro.
 .yu, .cs, .me en .rs

2:ME